Мюльса́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 150 км на південний захід від Парижа, 50 км на південний захід від Орлеана, 13 км на північ від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 176 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 490,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Мюльсан на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Мюльсан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер